Secret Garden – irlandzko-norweski duet
 Secret Garden – południowokoreański serial telewizyjny
 Secret Garden – siódmy singel japońskiego artysty Gackta
 Secret Garden – trzeci minialbum południowokoreańskiego zespołu Apink
 Secret Garden – piąty minialbum południowokoreańskiego zespołu Oh My Girl

Zobacz też 
 Tajemniczy ogród (ujednoznacznienie)